Friedrich Lehnhoff ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Lehnhoff (Geistlicher) (1647–1712), deutscher Prediger in Swolle
 Friedrich Lehnhoff (Dichter) (1838–1912), deutscher Bürstenmacher und Heimatdichter